Anomalothir är ett släkte av kräftdjur. Anomalothir ingår i familjen Inachidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Anomalothir